La carangue verte est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de carangues :
Caranx caballus en France métropolitaine.
Caranx melampygus aux Seychelles.